dawne gminy:
 gmina Czajki – dawna gmina wiejska, powiat pułtuski, gubernia łomżyńska
 gmina Czajki – dawna gmina wiejska, powiat krasnostawski, woj. lubelskie